Уильям Старрок Максуэлл (; ) — шотландский футболист, игравший на позиции нападающего. По завершении игровой карьеры — тренер.

Выступал за национальную сборную Шотландии. В качестве тренера привел сборную Бельгии к победе на Олимпийских играх 1920 года.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1893 году выступлениями за клуб «Арброт», в котором провел один сезон.

В течение 1894—1895 годов защищал цвета клуба «Данди».

Своей игрой привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Сток Сити», к составу которого присоединился в 1895 году. Сыграл за команду из города Сток-он-Трент следующие шесть сезонов своей игровой карьеры. Большинство времени, проведенного в составе «Сток Сити», был основным игроком команды.

Впоследствии с 1901 по 1905 год играл в составе клубов «Терд Ланарк», «Сандерленд» и «Миллуолл».

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Бристоль Сити», за команду которого выступал в течение 1905—1909 годов.

Выступления за сборную 
В 1898 году провел одну игру в составе национальной сборной Шотландии в рамках Домашнего чемпионата Великобритании.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру сразу же по завершении карьеры игрока, в 1909 году, возглавив тренерский штаб бельгийского клуба «Леопольд».

В течение 1910—1913 годов возглавлял сборную Бельгии. Вновь работал со сборной этой страны на протяжении 1920—1928 годов. Под его руководством сборная Бельгии была участником футбольного турнира на Олимпийских играх 1920 года в Антверпене, получив титул олимпийских чемпионов, а также футбольного турнира на Олимпийских играх 1924 года в Париже.

Последним местом тренерской работы был клуб «Серкль», главным тренером команды которого Уильям Максвелл был с 1937 по 1938 год.

Примечания

Ссылки 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Данди»
Игроки сборной Шотландии по футболу
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Серкль Брюгге»
Тренеры сборной Бельгии по футболу
Крикетчики Великобритании